Квалификация (отборочный турнир) 26-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 4 мая по 14 сентября 2008 года с участием 28 национальных сборных команд. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Польша (страна-организатор), Италии, Сербия, Россия, Нидерланды, Германия, Бельгия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Исландия, Испания, Македония, Молдавия, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Первый раунд 
 4 мая 2008. Таллин (Эстония).  Эстония —  Норвегия 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).
 10 мая. Ставангер (Норвегия).  Норвегия —  Эстония 3:2 (25:15, 14:25, 25:23, 18:25, 15:8).

 8 мая. Подгорица (Черногория).  Черногория —  Грузия 3:0 (25:9, 25:19, 25:15).
 11 мая. Тбилиси (Грузия).  Грузия —  Черногория 0:3 (17:25, 24:26, 21:25).

 8 мая. Шеффилд (Великобритания).  Великобритания —  Албания 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20).
 11 мая. Дуррес (Албания).  Албания —  Великобритания 3:0 (25:15, 25:17, 25:20).

 9 мая. Скопье (Македония).  Македония —  Исландия 3:0 (25:11, 25:18, 25:8).
 11 мая. Скопье (Македония).  Македония —  Исландия 3:0 (27:25, 25:17, 25:12).

Победители стыковых матчей (Эстония, Черногория, Албания, Македония) вышли во второй раунд, где к ним присоединились ещё 20 команд.

Второй раунд

Группа А 

 30.05—1.06.2008. Черкассы (Украина)
 30 мая: Словакия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:23, 25:12, 25:16); Украина — Португалия 3:0 (25:11, 25:21, 25:13).
 31 мая: Словакия — Португалия 3:0 (25:16, 25:16, 25:17); Украина — Босния и Герцеговина 3:0 (25:14, 25:12, 25:14).
 1 июня: Босния и Герцеговина — Португалия 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:23); Украина — Словакия 3:2 (25:15, 25:20, 18:25, 20:25, 15:13).

 6—8.06.2008. Какань (Босния и Герцеговина)
 6 июня: Босния и Герцеговина — Португалия 3:0 (25:10, 25:14, 25:15); Словакия — Украина 3:0 (25:14, 25:22, 25:23).
 7 июня: Украина — Босния и Герцеговина 3:0 (25:23, 25:18, 25:19); Словакия — Португалия 3:0 (25:10, 25:11, 25:7).
 8 июня: Словакия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:19, 25:19, 25:9); Украина — Португалия 3:0 (25:8, 25:15, 25:7).

Группа В 

 6—8.06.2008. Марибор (Словения)
 6 июня: Албания — Молдавия 3:1 (13:25, 25:20, 25:18, 25:19); Чехия — Словения 3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:18).
 7 июня: Чехия — Молдавия 3:0 (25:12, 25:22, 25:15); Словения — Албания 3:0 (25:22, 27:25, 25:18).
 8 июня: Чехия — Албания 3:0 (25:13, 25:13, 25:19); Словения — Молдавия 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:12).

 13—15.06.2008. Опава (Чехия)
 13 июня: Албания — Молдавия 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:12); Чехия — Словения 3:1 (28:30, 25:20, 25:20, 25:14).
 14 июня: Албания — Словения 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 26:24); Чехия — Молдавия 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).
 15 июня: Словения — Молдавия 3:1 (25:17, 27:25, 18:25, 25:16); Чехия — Албания 3:0 (25:14, 25:21, 26:24).

Группа С 

 30.05—1.06.2008. Бузэу (Румыния)
 30 мая: Испания — Азербайджан 3:1 (16:25, 25:21, 25:14, 25:19); Румыния — Македония 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).
 31 мая: Азербайджан — Македония 3:0 (25:13, 25:22, 25:16); Румыния — Испания 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).
 1 июня: Испания — Македония 3:0 (25:20, 25:11, 25:20); Азербайджан — Румыния 3:2 (18:25, 29:27, 25:19, 21:25, 15:13).

 6—8.06.2008. Касерес (Испания)
 6 июня: Азербайджан — Румыния 3:2 (25:27, 25:22, 18:25, 25:22, 15:6); Испания — Македония 3:0 (25:12, 25:15, 25:13).
 7 июня: Румыния — Македония 3:0 (25:8, 25:15, 25:7); Испания — Азербайджан 3:2 (28:30, 26:24, 20:25, 25:19, 15:13).
 8 июня: Испания — Румыния 3:2 (18:25, 25:14, 14:25, 25:23, 15610); Азербайджан — Македония 3:0 (25:14, 25:11, 25:20).

Группа D 

 30.05—1.06.2008. Могилёв (Белоруссия)
 30 мая: Франция — Венгрия 3:0 (25:21, 25:18, 25:20); Белоруссия — Австрия 3:0 (25:20, 25:9, 25:20).
 31 мая: Франция — Австрия 3:0 (25:9, 25:22, 25:19); Белоруссия — Венгрия 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).
 1 июня: Венгрия — Австрия 3:0 (25:10, 25:19, 25:16); Франция — Белоруссия 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

 6—8.06.2008. Нанси (Франция)
 6 июня: Белоруссия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:15, 25:18); Франция — Австрия 3:0 (25:14, 25:9, 25:17).
 7 июня: Белоруссия — Австрия 3:0 (25:13, 25:13, 25:17); Франция — Венгрия 3:0 (25:12, 25:19, 25:17).
 8 июня: Венгрия — Австрия 3:1 (25:21, 25:15, 22:25, 25:14); Франция — Белоруссия 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 25:14).

Группа E 

 30.05—1.06.2008. Загреб (Хорватия)
 30 мая: Болгария — Финляндия 3:0 (25:16, 25:16, 25:22); Хорватия — Эстония 3:0 (25:21, 25:14, 25:16).
 31 мая: Финляндия — Эстония 3:0 (25:17, 25:15, 25:16); Болгария — Хорватия 3:1 (25:22, 25:16, 19:25, 25:22).
 1 июня: Болгария — Эстония 3:0 (25:13, 25:18, 25:18); Хорватия — Финляндия 3:2 (29:31, 25:21, 20:25, 25:23, 15:12).

 6—8.06.2008. Габрово (Болгария)
 6 июня: Болгария — Эстония 3:0 (25:19, 25:19, 25:9); Хорватия — Финляндия 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).
 7 июня: Болгария — Финляндия 3:1 (25:16, 25:19, 18:25, 25:18); Хорватия — Эстония 3:0 (25:22, 25:17, 25:20).
 8 июня: Болгария — Хорватия 3:0 (25:16, 27:25, 26:24); Финляндия — Эстония 3:0 (25:19, 25:23, 25:20).

Группа F 

 6—8.06.2008. Нетания (Израиль)
 6 июня: Греция — Турция 3:1 (25:23, 15:25, 25:17, 25:21); Израиль — Черногория 3:0 (25:16, 25:13, 25:16).
 7 июня: Турция — Черногория 3:0 (25:9, 25:18, 25:17); Израиль — Греция 3:0 (26:24, 25:17, 25:19).
 8 июня: Греция — Черногория 3:0 (25:17, 25:13, 25:15); Турция — Израиль 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:16).

 13—15.06.2008. Янница (Греция)
 13 июня: Турция — Израиль 3:0 (25:18, 25:17, 25:22); Греция — Черногория 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:15).
 14 июня: Турция — Черногория 3:0 (25:14, 25:16, 25:11); Греция — Израиль 3:0 (25:22, 25:12, 25:15).
 15 июня: Израиль — Черногория 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 26:24); Турция — Греция 3:1 (22:25, 25:18, 25:20, 25:21).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2009 года получили победители групп — Словакия, Чехия, Испания, Франция, Болгария, Турция. 

Украина, Словения, Азербайджан, Беларусь, Хорватия, Греция, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в третьем раунде.

Третий раунд 
 6 сентября 2008. Черкассы (Украина).  Украина —  Хорватия 3:2 (25:21, 25:27, 17:25, 25:15, 15:10).
 13 сентября. Риека (Хорватия).  Хорватия —  Украина 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:15).

 7 сентября. Могилёв (Белоруссия).  Белоруссия —  Словения 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:18).
 14 сентября. Марибор (Словения).  Словения —  Белоруссия 0:3 (16:25, 21:25, 22:25).

 7 сентября. Куба (Азербайджан).  Азербайджан —  Греция 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).
 14 сентября. Маркопуло (Греция).  Греция —  Азербайджан 1:3 (27:29, 21:25, 25:23, 28:30).

По итогам третьего раунда путёвки на чемпионат Европы 2009 года получили победители стыковых матчей — Хорватия, Белоруссия и Азербайджан.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2008 год в волейболе
Волейбол